C2H4O3 – formula molecolare dell'acido glicolico
C2H4O3 – formula molecolare dell'acido peracetico

Formule molecolari